Acroperla är ett släkte av bäcksländor. Acroperla ingår i familjen Gripopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Acroperla